Proba feminină de triatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc la Fortul Copacabana în Rio de Janeiro la 20 august.

Un număr de 55 de sportive din 31 de țări au luat parte la această cursă. 

Gwen Jorgensen din Statele Unite a câștigat medalia de aur.Medalia de arginta a revenit elvețiencei Nicola Spirig Hug, în timp ce medalia de bronz a revenit britanicei Vicky Holland.

Cursa
Proba a avut loc la Fortul Copacabana. Aceasta a constat dintr-o probă de înot de 1,5 km de-a lungul plajei Copacabana. Concurenții au parcurs apoi 38,48 kilometri pe bicicletă constând din opt ture pe un traseu de 4,81 kilometri. Ultima probă a constat din 4 ture de 2,5 kilometri de alergare.

Rezultate
Legenda
 # reprezintă numărul de pe tricoul sportivului pentru această probă
 Înot reprezintă timpul realizat de sportivă în proba de înot
 Ciclism reprezintă timpul realizat de sportivă în proba de ciclism
 Alergare reprezintă timpul realizat de sportivă în proba de alergare
 Diferența reprezintă diferența de timp între sportivă și câștigătoarea probei
 Depășită înseamnă că sportiva a fost depășită cu un tur de prima concurentă, astfel că a fost scoasă din concurs

Referințe

Triatlon la Jocurile Olimpice de vară din 2016